Krynki (gemeente), een Poolse gemeente in woiwodschap Podlachië
 Krynki (Podlachië), een dorp in deze gemeente
 Krynki Borowe, een plaats in gemeente Grodzisk in woiwodschap Podlachië